Владимир Алексеевич Фомичёв:
 Фомичёв, Владимир Алексеевич (1943—2019) — советский футболист, тренер, военный переводчик.
 Фомичёв, Владимир Алексеевич (1960—2019) — советский и российский футболист.